WIU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Witu (Papua Nuova Guinea)